Christian Jentzsch ist der Name folgender Personen:

*Christian Jentzsch (Dokumentarfilmer), deutscher Dokumentarfilmer und Journalist
Christian Jentzsch (Militärhistoriker) (* 1977), deutscher Marineflieger und Militärhistoriker